Příjmení Latzel nosí více různých významných osobností:

 Adolf Latzel (1???–1891) – rakouský politik německé národnosti ze Slezska
 Ernst Latzel (1844–1910) – český stavitel a architekt
 Josef Latzel (1813–1897) – slezský a rakouský průmyslník a politik německé národnosti
 Robert Latzel (1845–1919) – rakouský myriapodolog a entomolog